Plaats in Indonesië
 Sumber Salak (Curah Dami), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Sumber Salak (Ledokombo), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java